Imboden désigne :

Patronymie
 Josef Imboden (1840-1925), est un alpiniste suisse.
 Max Imboden (1915-1969), juriste suisse.
 Heinz Imboden (1962- ), est un coureur cycliste suisse.
 Race Imboden (1993- ), escrimeur américain.
 Urs Imboden, un skieur naturalisé Moldave d'origine Suisse.
 Connie Imboden est une photographe américaine née en 1953.

Toponymie
 En Suisse :
 l'ancien district d'Imboden, remplacé par la région d'Imboden.
 Aux États-Unis :
 Imboden, une ville de l’Arkansas.

Homonymie de patronyme